Atlantis může být:
 Atlantida – země, o níž se zmiňuje Platón
 Atlantis (nakladatelství) – brněnské nakladatelství
 Atlantis (hudební skupina) – česká rocková skupina, fungující v letech 1962–1973
 Atlantis (raketoplán) – americký raketoplán
 Hvězdná brána: Atlantida – seriál a stejnojmenné město v něm
 Atlantida (Hvězdná brána) – dějiště seriálu Hvězdná brána: Atlantida
 Atlantis (série počítačových her) – trojdílná série adventurních počítačových her
 Píseň Karla Kryla

Hotely Atlantis 
 Atlantis Paradise Island – hotel se nachází v Nassau, Bahamy
 Atlantis, The Palm – nacházející se na umělém poloostrově v Dubaji, Spojené arabské emiráty

Externí odkazy